Indian Sands bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Indian Sands (Brookings, Oregon), ID-Nr. 92000668
 Indian Sands (Carpenterville, Oregon), ID-Nr. 97001061